Stöcken steht für:

 Hannover-Stöcken, Stadtteil von Hannover im Stadtbezirk Herrenhausen-Stöcken
 Stadtfriedhof Stöcken in Hannover
 KZ Hannover-Stöcken (Continental), Außenlager des KZ Neuengamme in Hannover
 KZ Hannover-Stöcken (Akkumulatorenwerke), Außenlager des KZ Neuengamme in Hannover
 Stöcken (Unteriberg), der Zentralort der Gemeinde Unteriberg im Kanton Schwyz, Schweiz
 Stöcken (auch Stecken), der deutsche Name von Štoky im heutigen Tschechien

weitere Ortsteile in Baden-Württemberg:
 Stöcken (Adelmannsfelden), Ortsteil der Gemeinde Adelmannsfelden, Ostalbkreis

in Bayern:
 Stöcken (Böhen), Ortsteil der Gemeinde Böhen, Landkreis Unterallgäu
 Stöcken (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu)
 Stöcken (Lichtenfels), Ortsteil der Gemeinde Lichtenfels (Oberfranken), Landkreis Lichtenfels
 Stöcken (Neusorg) und Stöcken (Riglasreuth), Ortsteile der Gemeinde Neusorg, Landkreis Tirschenreuth
 Stöcken (Untrasried), Ortsteil der Gemeinde Untrasried, Landkreis Ostallgäu

in Niedersachsen:
 Stöcken (Oetzen), Ortsteil der Gemeinde Oetzen, Landkreis Uelzen
 Stöcken (Rethem, Aller), Ortsteil der Stadt Rethem (Aller), Landkreis Heidekreis
 Stöcken (Wittingen), Ortsteil der Stadt Wittingen, Landkreis Gifhorn

in Nordrhein-Westfalen:
 Stöcken (Halver), Ortsteil der Stadt Halver, Märkischer Kreis
 Stöcken (Kierspe), Ortsteil der Stadt Kierspe, Märkischer Kreis
 Stöcken (Leichlingen), Ortschaft der Stadt Leichlingen (Rheinland)
 Stöcken (Lohmar), ein Weiler in Lohmar im Rhein-Sieg-Kreis
 Stöcken (Remscheid), Hofschaft in Remscheid
 Stöcken (Rösrath), Ortsteil der Stadt Rösrath
Stöcken (Solingen), Ortsteil von Solingen

in Sachsen:
 Stöcken, Ortslage der Gemeinde Langenbernsdorf, Landkreis Zwickau

Stöcken ist der Familienname folgender Personen:
 Christopher Ernst von Stöcken (1664–1711), dänischer Marineoffizier
 Frederik von Stöcken (1796–1868), dänischer Apotheker, Unternehmer und Politiker
 Hans Heinrich von Stöcken (1666–1709), dänischer Diplomat
 Heinrich von Stöcken (1631–1681), deutscher Rentmeister und Generalkriegskommissar

Siehe auch:
 Stocken
 Stökken